Plateau kan syfta på:

 Plateau (bordsdekoration) – en stor spegelbricka, vanligen med rikt arbetad kant, som placerades som prydnad på ett dukat bord
 Plateau, Benin, departement i Benin
 Le Plateau, Elfenbenskusten, kommun i Elfenbenskusten
 Plateau, Nigeria, delstat i Nigeria

Se även
 Plateaux
 Le Plateau